|}

Weblinks 

!Baudenkmaler
Baudenkmaler Koln Riehl